Гавриловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России.

Список

Калининградская область 
 Гавриловское сельское поселение — входило в бывший Озёрский район (упразднено в 2014 году).

Костромская область 
 Гавриловское сельское поселение — входит в Буйский район

Нижегородская область 
 Гавриловское сельское поселение — входит в Ковернинский район

Рязанская область 
 Гавриловское сельское поселение — входит в Сасовский район.
 Гавриловское сельское поселение — входит в Спасский район.

Тамбовская область 
 Гавриловское сельское поселение — входит в Ржаксинский район.

Удмуртия 
 Гавриловское сельское поселение — входило в Воткинский район.

См. также